Тегне́р () — шведская фамилия. Первым зафиксированным её носителем был диакон Эсайас Лукассон (, 1733—1792), который, по обычаям того времени, принял латинизированную фамилию Тегнерус () по месту своего рождения — приходу Тегнабю () в Смоланде. Этимологически название этого прихода происходит от слова  — «полоса поля». Сыновья Лукассона, одним из которых был известный шведский поэт Эсайас Тегнер, отбросили латинский суффикс «us» и стали называться Тегнерами. На 31 декабря 2012 года в Швеции насчитывалось 537 носителей этой фамилии

Носители 
 Тегнер, Алиса (1843—1928) — шведский композитор, педагог и органист
 Тегнер, Ханс (1853—1932) — датский художник-иллюстратор
 Тегнер, Элоф Кристофер (1844—1900) — шведский историк, внук поэта Эсайаса Тегнера
 Тегнер, Эсайас (1782—1846) — шведский поэт, член Шведской академии (с 1818 года), епископ (с 1824 года)
 Тегнер, Эсайас (младший) — шведский языковед, член Шведской академии, внук Эсайаса Тегнера

Географические объекты 
 Тегнер (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США

Прочее 
 Корабль «Эсайас Тегнер» ()

Примечания